Инциде́нты во вре́мя ха́джа — совокупность происшествий, в разные годы имевших место в Саудовской Аравии во время хаджа мусульман в Мекку и Медину, являющегося обязательным для верующих паломничеством, которое они должны совершить как минимум один раз в жизни.

Современные средства транспорта, особенно гражданская авиация, сделали хадж доступным для многих людей в мире, поэтому количество паломников стало очень значительным. Просчёты в контроле толпы и управлении людскими потоками, а также просто большое количество людей делают инциденты неизбежными. Наиболее опасным с точки зрения возможных происшествий считается при этом ритуал побивания камнями дьявола. В месяц хаджа Мекка принимает до трёх миллионов человек.

Давка 

Во время передвижения паломников между местами совершения ритуалов и во время них самих, особенно когда речь идёт о побивании камнями трёх джамратов, символизирующих шайтана, регулярно происходят несчастные случаи. При плотности толпы в 6-7 человек на квадратный метр люди не могут двигаться и вынуждены подчиняться её (толпы) движениям, им приходится бороться, чтобы иметь возможность дышать и не упасть. Результатом становится большое количество погибших и пострадавших в тех случаях, когда происходит давка.

Вот некоторые из подобных инцидентов:

 2 июля 1990 года в давке, которая произошла в пешеходном тоннеле, ведущем от Мекки к долине Мина, нашли свою смерть 1426 паломников, многие из жертв были малайцами, индонезийцами и пакистанцами.
 23 мая 1994 в давке при побивании дьявола камнями погибли не менее 270 паломников.
 9 апреля 1998 не менее 118 погибли и 180 получили ранения на мосту Джамрат.
 5 марта 2001 в давке погибло 35 человек. Инцидент произошел во время ритуала побивания шайтана камнями.
 11 февраля 2003 14 паломников погибли во время упомянутого выше ритуала.
 1 февраля 2004 251 человек погиб и ещё 244 были ранены в давке в долине Мина во время побивания шайтана.
 12 января 2006 во время побивания дьявола камнями в последний день хаджа в долине Мина снова произошла давка с человеческими жертвами. В результате неё 346 паломников погибли и не менее 289 получили ранения. Инцидент произошёл из-за одновременного прибытия к мосту большой массы людей. В этот момент ритуал совершали около 2 миллионов человек одновременно.
 24 сентября 2015 в Мекке произошла давка с многотысячными жертвами. Точное их количество саудовские официальные власти и различные СМИ называли разное. Сообщалось о более чем 2400 человек.

Пожары 
 В декабре 1975 года начавшийся после взрыва газового баллона в палаточном лагере пожар унёс жизни 200 паломников.
 15 апреля 1997 года 343 человека погибли и 1500 пострадали во время пожара в Мекке (см: :en:Mecca fire of 1997). После этого палатки стали делать из негорючих материалов.
 1 ноября 2011 года муж и жена погибли из-за пламени, охватившего транспортное средство во время движения в конвое.

Протесты и насилие 
31 июля 1987 года в столкновении между иранскими паломниками, устроившими демонстрацию, и саудовским силами безопасности погибли более 400 паломников, а ранения получили тысячи.

9 июля 1989 года взорвались две бомбы, убив одного паломника и ранив 16 других. Саудовские власти казнили 16 кувейтских шиитов, хотя изначально подозревали в совершении взрывов иранских агентов.

В феврале 2018 года в англоязычном сегменте социальной сети Facebook широко разошлась история пакистанки Сабины Хан (Sabina Khan), которая откровенно рассказала о домогательствах к ней во время хаджа. С пометкой #MosqueMeToo в социальных сетях стали появляться новые свидетельства домогательств к женщинам во время хаджа. CNN пообщалась с несколькими паломницами, которые оказались в такой ситуации.

Авиакатастрофы 
 22 января 1973 Boeing 707 авиакомпании Royal Jordanian разбился при посадке в Кано, Нигерия. Погибли 170 возвращавшихся из Мекки паломников .
 4 декабря 1974 Douglas DC-8 авиакомпании Martinair потерпел крушение около Коломбо, Шри-Ланка, погиб 191 человек — 182 индонезийцев, летевших в Мекку и 9 членов экипажа .
 15 ноября 1978 самолёт исландской авиакомпании разбился там же. Погибли 170 возвращавшихся с хаджа мусульманских паломников, в основном индонезийцев .
 26 ноября 1979 Boeing 707 Pakistan International Airlines загорелся в воздухе после взлёта из старого аэропорта Джидды и упал на землю в окрестностях Эт-Таифа. Погибли 156 человек .
 19 августа 1980 на борту саудовского лайнера Lockheed L-1011 TriStar, вылетевшего из Эр-Рияда, загорелся груз. После вынужденной посадки погибли все 287 пассажиров рейса и 14 членов экипажа .
 11 июля 1991 Douglas DC-8 авиакомпании Nigeria Airways (под управлением Nationair), совершавший чартерный рейс Джидда (Саудовская Аравия) — Сокото (Нигерия), также загорелся в воздухе. Он упал вскоре после взлёта из международного аэропорта имени короля Абдулазиза. Погибли 247 паломников-хаджи и 14 членов экипажа .

Болезни 
На хадж в Саудовскую Аравию приезжает множество людей, нередко ослабленных возрастом или из стран с низким уровнем медицины. Поэтому правительство страны требует наличия прививок для получения виз. Речь идёт о вакцинации от менингита, а по состоянию на 2010 год требовались также прививки от жёлтой лихорадки, полиомиелита и гриппа. В 2020 году процесс проведения хаджа был сильно изменён во избежание распространения COVID-19.

Ближневосточный респираторный синдром (МЕРС) 
В 2013 саудовское правительство было вынуждено просить старых и страдающих хроническими болезнями мусульман воздержаться от хаджа в этом году из-за МЕРС. 1 ноября 2013 в Испании случай этого заболевания был выявлен у вернувшейся из хаджа женщины. Хотя МЕРС не обнаруживали у паломников на месте, риск его вспышек сохранялся.

В истории 
 В 1905 году у шести паломников, возвращавшихся из хаджа, была обнаружена холера. Это произошло в карантинном лагере Эль Тор на территории Египта.

Обрушения конструкций

Обрушение отеля Al Ghaza в 2006 году 
5 января 2006 обрушилось бетонное здание гостиницы, расположенной поблизости от главной мечети в Мекке. В нём находились сам отель, ресторан и магазин и, возможно, проживали паломники хаджа-2006. По доступным данным, погибли 76 человек, ранены были 64.

Падение крана в 2015 году 

11 сентября 2015, за десять дней до начала хаджа, большой строительный кран упал на мечеть Аль-Харам в Мекке. 118 человек погибли и 394 получили ранения в результате этого инцидента.

Другие смертельные инциденты 

Некоторое количество людей из числа миллионов паломников, приезжающих к святым местам Саудовской Аравии каждый год, умирает во время хаджа от естественных причин, заболеваний, усугублённых жарой и истощением, а также от несчастных случаев. Вот некоторые примеры таких происшествий:

 К началу декабря 2006 года по заявлению властей Саудовской Аравии 243 пилигрима умерли. Большинство смертей были вызваны проблемами с сердцем на фоне жары, пожилого возраста, слабого здоровья и нагрузок. После окончания этого хаджа нигерийское правительство заявило о смерти 33 своих граждан от подобных причин, отрицая, однако, гибель их в ДТП в долине Мина. Египет недосчитался 22 человек. Четыре филиппинца также умерли в этот период и были похоронены в Мекке. Пакистанская медицинская комиссия сообщила, что скончались около 130 пакистанцев. Причинами были в основном пневмония и проблемы с сердцем. Ещё 66 паломников из этой страны попали в больницы на территории Саудовской Аравии.
 В начале декабря 2006 в ДТП около Джидды погибли 3 паломника из Великобритании. Ещё 34 получили травмы.
 В ноябре 2011 13 афганцев погибли, а многие другие получили расстройства здоровья в результате болезней и транспортных происшествий.

Карманные кражи 
Воры и кражи доставляют паломникам много неприятностей. Согласно данным Save Madina Foundation, 321 человек стали жертвами краж во время хаджа 2010 года.

Официальная реакция

Примечания

Ссылки 
 Hundreds killed in Hajj stampede at BBC News.
 «Hajj stampede kills hundreds» cnn.com.
 Jamarat Bridge Accidents crowddynamics.com.
 Saudis review Hajj danger points at BBC News.
 Saudi-U.S. Relations Information Service — 10 January 2004.
 Lessons from Hajj deaths at BBC News — 6 March 2001.
 Pick Pocketing During Hajj savemadinafoundation.webstarts.com.
 The official Saudi Arabian Ministry of Hajj website haj.gov.sa.
 Saudi’s Handling of Hajj abna24.com.
 Запрет на использование старых автобусов для перевозки паломников во время Хаджа

История Саудовской Аравии